Curoca kan syfta på följande platser:

Angola 

 Município Curoca, kommun, Cunene, 
 Curoca (vattendrag), 

Robotskapade Angolaförgreningar